Lucas (Dél-Dakota)
 Lucas (Illinois)
 Lucas (Iowa)
 Lucas megye (Iowa)
 Lucas (Kansas)
 Lucas (Kentucky)
 Lucas (Missouri)
 Lucas (Nyugat-Virginia)
 Lucas (Ohio)
 Lucas megye (Ohio)
 Lucas (Texas)
 Lucas (Wisconsin)